Ben O'Donoghue (né en 1970), chef cuisinier et animateur de télévision australien ;
Colin O'Donoghue (né en 1981), acteur et musicien irlandais ;
Danny O'Donoghue (né en 1980), chanteur irlandais, leader du groupe the Script ;
Don O'Donoghue (1949-2007), hockeyeur sur glace canadien ;
Robin O'Donoghue (1945-), ingénieur du son anglais ;
William Bernard O'Donoghue (1843-1878), américano-irlandais, connu pour avoir été le trésorier du gouvernement provisoire institué par Louis Riel, durant la rébellion de la rivière Rouge en 1869-1870 au Canada.

Voir aussi
Emma Donoghue, historienne, romancière et dramaturge irlandaise ;
Donough, patronyme irlandais dont O'Donoghue est une des variantes.

Patronyme irlandais